Bonito Generation is een studioalbum van het Britse trio Kero Kero Bonito. Het werd uitgebracht door Double Denim Records op 21 oktober 2016. Het is het vervolg op  de mixtape uit 2014, Intro Bonito. Er zijn muziekvideos voor Lipslap, Break en Trampoline.

Nummers 

Muziekalbum uit 2016